kościół św. Józefa Robotnika w Bytomiu (Vitor) – świątynia wzniesiona w latach 2014–2015
 kościół św. Józefa Robotnika w Bytomiu (Dąbrowa Miejska) – świątynia wzniesiona w latach 1927–1928, zburzona w 2016 roku